Воскресенская гора:

 Воскресенская гора (Томск)
 Воскресенская гора (Южный Урал)